Modesto Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 27 de maio de 1913.

História 
Possuía sede e campo na Rua Goiás, na vizinhança da estação Quintino Bocaiúva. Disputou o Campeonato Carioca da Primeira Divisão em 1924 (LMDT) e 1935 (LCF). Em 1924, 1926 e 1927 jogou o Campeonato Carioca (LMDT), considerados não oficiais pela FFERJ. Em 1927, ganhou o Torneio Início do Campeonato Carioca de 1927 (LMDT).

Na sua primeira participação, pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT), o Modesto F.C. ficou na Série C, terminando na segunda posição com 17 pontos, atrás apenas do Engenho de Dentro. Contudo, apenas os campeões de suas séries avançaram, caso de Vasco da Gama (Série A), Bonsucesso F.C. (Série B) e o Engenho de Dentro A.C. (Série C). Na fase final, o Vasco goleou o Engenho de Dentro por 5 a 0 (23 de novembro de 1924) e o Bonsucesso por 1 a 0 (30 de novembro de 1924) e ficou com o título. O Bonsucesso foi vice-campeão e o Engenho de Dentro acabou em terceiro lugar.

Depois da fundação da Associação Metropolitana de Esportes Athleticos continuou  a disputar o campeonato da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres até o fim em 1932, conquistando os títulos em 1926 e 1927. O futebol carioca era então administrado por duas entidades, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA) e a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMTD), que continha equipes de menor expressão.

Em 1930, venceu o Torneio Início da Segunda Divisão, promovido pela Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA), ao bater na final o River Football Club.

Depois de 1932, participou dos certames da Liga Carioca de Football (LCF). Ao obter o título da segunda divisão de 1934, conquistou o acesso à primeira divisão. Terminaria na 5ª posição em 1935. O campeonato foi disputado por seis clubes. America, Bonsucesso, Flamengo, Fluminense, Modesto e Portuguesa, que se enfrentaram em três turnos. O América Football Club foi o campeão. Já o Modesto terminaria na 5ª posição, contabilizando 15 jogos, três vitórias, um empate e 11 derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 56. No único jogo realizado em Quintino, no dia 1 de setembro de 1935, o Modesto venceu por 2 a 1 a Portuguesa.

Títulos

 Torneio Início do Campeonato Carioca da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres: 1927;
 Torneio Início da Segunda Divisão da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos: 1930;
 Campeonato da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres: 1926, 1927;
 Campeonato Carioca da Segunda Divisão (Subliga Carioca): 1934;
 Campeão do Torneio Início da Federação Atlética Suburbana: 1936;

Fontes 
 ALMEIDA, Auriel de. Camisas do futebol carioca. Rio de Janeiro: Maquinária, 2014.
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1913
Fundações no Brasil em 1913